Международный день ООН — официально установленный ООН международный памятный день. В основном учреждается резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Как правило, ежегодно на каждый международный день выбирается своя тема дня.

Январь 
 4 января — Всемирный день азбуки Брайля
 24 января — Международный день образования
 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

Февраль 
 6 февраля — Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах
 10 февраля — Всемирный день зернобобовых
 11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке
 13 февраля — Всемирный день радио (ЮНЕСКО)
 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
 21 февраля — Международный день родного языка (ЮНЕСКО)

Март 
 1 марта — День «Ноль дискриминации» (ЮНЭЙДС)
 3 марта — Всемирный день дикой природы
 8 марта — Международный женский день
 20 марта — Международный день счастья
 20 марта — День французского языка в ООН
 21 марта — Всемирный день людей с синдромом Дауна
 21 марта — Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)
 21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
 21 марта — Международный день Навруз
 21 марта — Международный день лесов
 22 марта — Всемирный день водных ресурсов
 23 марта — Всемирный метеорологический день (ВМО)
 24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулёза (ВОЗ) (WMO/EC-XII/Res.6)
 24 марта — Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
 25 марта — Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Апрель 
 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием
 6 апреля — Международный день спорта на благо развития и мира
 7 апреля — Международный день памяти о геноциде в Руанде
 12 апреля — Международный день полета человека в космос
 20 апреля — День китайского языка в ООН
 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности
 22 апреля — Международный день Матери-Земли
 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (ЮНЕСКО)
 23 апреля — День английского языка в ООН
 23 апреля — День испанского языка в ООН
 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии (ВОЗ)
 26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
 26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности (ВОИС)
 28 апреля — Всемирный день охраны труда (МОТ)
 30 апреля — Международный день джаза (ЮНЕСКО)

Май 
 2 мая — Всемирный день тунца
 3 мая — Всемирный день свободы печати
 8—9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой войны
 вторая суббота мая (плавающая дата) — Всемирный день мигрирующих птиц (ЮНЕП)
 15 мая — Международный день семей
 16 мая — Международный день мирного сосуществования
 16 мая — Международный день света (ЮНЕСКО)
 17 мая — День Весак
 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества (МСЭ)
 20 мая — Всемирный день пчел

 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
 22 мая — Международный день биологического разнообразия
 23 мая — Международный день по искоренению акушерских свищей
 29 мая — Международный день миротворцев ООН
 31 мая — Всемирный день без табака (ВОЗ)

Июнь 
 1 июня — Всемирный день родителей
 3 июня — Всемирный день велосипеда
 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии
 5 июня — Всемирный день окружающей среды (ЮНЕП)
 5 июня — Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом
 6 июня — День русского языка
 7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов
 8 июня — Всемирный день океанов
 12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом (МОТ)
 13 июня — Международный день распространения информации об альбинизме
 14 июня — Всемирный день донора крови (ВОЗ) 
 15 июня — Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
 16 июня — Международный день семейных денежных переводов (МФСР)
 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
 18 июня — День устойчивой гастрономии
 19 июня — Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
 20 июня — Всемирный день беженцев
 21 июня — Международный день празднования солнцестояния
 21 июня — Международный день йоги
 23 июня — Международный день вдов
 23 июня — День государственной службы ООН
 25 июня — День моряка (ИМО) 
 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток
 27 июня — День микро-, малых и средних предприятий
 29 июня — Международный день тропиков
 30 июня — Международный день астероида
 30 июня — Международный день парламентаризма

Июль 
 первая суббота июля (плавающая дата) — Международный день кооперативов
 11 июля — Всемирный день народонаселения ПРООН
 15 июля — Всемирный день навыков молодёжи
 18 июля — Международный день Нельсона Манделы
 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом (ВОЗ)
 30 июля — Международный день дружбы
 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Август 
 9 августа — Международный день коренных народов мира
 12 августа — Международный день молодёжи
 19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи
 21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
 22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
 23 августа — Международный день памяти о работорговле и её ликвидации (ЮНЕСКО)
 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний
 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений

Сентябрь 
 5 сентября — Международный день благотворительности
 8 сентября — Международный день грамотности (ЮНЕСКО)
 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств (ВОЗ)
 12 сентября — День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
 15 сентября — Международный день демократии
 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
 21 сентября — Международный день мира
 23 сентября — Международный день жестовых языков
 26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
 27 сентября — Всемирный день туризма (ЮНВТО)
 28 сентября — Международный день всеобщего доступа к информации
 28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства (ВОЗ)
 последний четверг сентября (плавающая дата) — Всемирный день моря (ИМО)
 30 сентября — Международный день перевода

Октябрь 
 1 октября — Международный день пожилых людей
 первый понедельник октября (плавающая дата) — Всемирный день Хабитат
 2 октября — Международный день ненасилия
 5 октября — Всемирный день учителя (ЮНЕСКО)
 9 октября — Всемирный день почты (ВПС)
 10 октября — Всемирный день психического здоровья (ВОЗ)
 11 октября — Международный день девочек
 вторая суббота октября (плавающая дата) — Всемирный день мигрирующих птиц ЮНЕП
 13 октября — Международный день по уменьшению опасности бедствий
 15 октября — Международный день сельских женщин
 16 октября — Всемирный день продовольствия (ФАО)
 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
 20 октября (каждые пять лет, начиная с 2010 года) — Всемирный день статистики
 24 октября — Всемирный день информации о развитии
 24 октября — День Организации Объединённых Наций
 27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия (ЮНЕСКО)
 31 октября — Всемирный день городов

Ноябрь 
 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
 5 ноября — Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов
 10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (ЮНЕСКО)
 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом (ВОЗ)
 16 ноября — Международный день, посвящённый терпимости
 третий четверг ноября (плавающая дата) — Всемирный день философии (ЮНЕСКО)
 19 ноября — Всемирный день туалета
 третье воскресенье ноября (плавающая дата) — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ВОЗ)
 20 ноября — Всемирный день ребёнка
 20 ноября — День индустриализации Африки
 21 ноября — Всемирный день телевидения
 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
 29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом
 30 ноября — День памяти всех жертв применения химического оружия ОЗХО

Декабрь 
 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства
 3 декабря — Международный день инвалидов
 5 декабря — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
 5 декабря — Всемирный день почв
 7 декабря — Международный день гражданской авиации(ИКАО)
 9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
 10 декабря — День прав человека
 11 декабря — Международный день гор
 12 декабря — Международный день нейтралитета
 12 декабря — Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения
 18 декабря — Международный день мигранта
 18 декабря — День арабского языка
 20 декабря — Международный день солидарности людей

Ссылки 
 Международные дни на официальном сайте ООН

Международные дни ООН
Списки:ООН